Priarie Grove – città dell'Arkansas
Prairie Grove – località dell'Illinois